Чемпіонат Угорщини з футболу 1963 — 61-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Змагання стали перехідними із системи «осінь-весна» до системи «весна-осінь». Титул чемпіона вперше здобув Дьйор Вашаш.

Учасники

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1963
Угорщина
1963 в угорському спорті